Лимон Гранде има више значења:

 Лимон Гранде (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лимон Гранде (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику